«Битва титанов (франшиза)» () —  американская медиафраншиза фэнтезийных боевиков, основанных на персонажах и мифах древнегреческой мифологии:
 Битва титанов (фильм, 1981) — фильм 1981 года режиссёра Десмонда Дэвиса с Лоуренсом Оливье в главной роли.
 Битва титанов (фильм, 2010) — фильм 2010 года режиссёра Луи Летерье с Сэмом Уортингтоном в главной роли.
 Гнев Титанов (рабочее название «Битва титанов-2») — художественный фильм, сиквел Битвы Титанов. Премьера состоялась в марте 2012 года.

 «Битва титанов» () — концертный тур американских трэш-металлических групп во главе с Megadeth и Slayer, который прошёл в 1990—1991 годы.

См. также 
 Титаномахия — античный сюжет: битва богов-олимпийцев с титанами